La société (du latin socius : compagnon, associé) est un groupe d'individus unifiés par un réseau de relations, de traditions et d'institutions.

Sens global de « collectivité d'individus » 
 en sciences humaines et sociales, la société se rapporte à l'ensemble des individus qui partagent certaines mœurs et coutumes, ou parfois à ces coutumes elles-mêmes ;
 en zoologie, on parle de sociétés (de fourmis, d'abeilles, etc.) pour désigner des cas d'eusocialité, un mode d'organisation sociale chez certains insectes.

Formes ou aspects de sociétés 
 Société civile
 Société de l'information
 Société de la connaissance
 Société de consommation
 Société d'Ancien Régime
 Société féodale
 Société de masse
 Société américaine

Sens d'« association » 
 Société savante
 Société secrète

Sens d'« entreprise » 
En économie, une société est la forme juridique la plus répandue des  entreprises ; c'est un terme souvent utilisé pour désigner une entreprise. Voir aussi :
 Droit des sociétés
 Droit des sociétés en Belgique
 Droit des sociétés en France
 Société en droit français
 Société extraterritoriale

Voir aussi 

 Îles de la Société : archipel situé dans l'océan Pacifique au sud de l'équateur.
 Société des Nations
 Société de Jésus
 Société, une marque commerciale appartenant à l'entreprise agro-alimentaire française Lactalis.
 Social : adjectif correspondant (relatif à la société).
 Jeu de société : jeu qui se joue à plusieurs personnes.
 Société écran
 Sociétés, revue de sciences humaines et sociales